Ави́т () — мужское имя латинского происхождения:

Персоналии
 Авит, пресвитер (V век) — пресвитер в городе Брага, писатель, переводчик.
 Авит — римский император (Западная Римская империя), правивший в 455—456.
 Авит Вьеннский (ок. 451—ок. 525) — святой, епископ Вьеннский (Бургундия).
  — франкский епископ.
 Авит из Миси (ум. 530) — настоятель монастыря Миси.
 Авит Перигорский (ум. 518) — воин, святой отшельник Перигорский.

Другое
 Авит (Авиф) — библейский город, резиденция Гадада (), царя идумейского, победившего мидианитов.

Примечания